Bois de Boulogne peut désigner :

Lieux 
 Le bois de Boulogne, étendue boisée située dans le  de Paris ;
 Le bois de Boulogne, étendue boisée appartenant à la Citadelle de Lille ;
 Le bois de Boulogne, forêt municipale à Dax (Landes) ;
 Bois-de-Boulogne, village du Liban ;
 Bois de Boulogne, lieu-dit de la commune de Mary (Saône-et-Loire) ;
 Le chemin de fer du bois de Boulogne, ancienne ligne de tramway de la région parisienne ;
 La rue du Bois-de-Boulogne, rue du  de Paris ;
 La gare Bois-de-Boulogne, gare ferroviaire à Montréal, au Québec ;
 Le Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal, au Québec ;
 Le centre sportif Bois-de-Boulogne, centre de soccer situé à Laval, au Québec.

Organisations 
 Les fusillés de la cascade du bois de Boulogne, groupe de résistants français durant la seconde Guerre mondiale.

Films 
 Bois de Boulogne, film réalisé par Georges Méliès, sorti en 1896 ;
 Les Dames du bois de Boulogne, film réalisé par Robert Bresson, sorti en 1945 ;
 Les Corsaires du bois de Boulogne, film réalisé par Norbert Carbonnaux, sorti en 1954 ;
 Les Brésiliennes du bois de Boulogne, film réalisé par Robert Thomas, sorti en 1984.